Лунса́р () — город на западе Сьерра-Леоне, на территории Северной провинции. Входит в состав .

История 
В прошлом город являлся значимым центром добычи железной руды.

Географическое положение 
Город находится в юго-западной части провинции, к северу от реки , на расстоянии приблизительно 73 километров к востоку-северо-востоку (ENE) от столицы страны Фритауна. Абсолютная высота — 52 метра над уровнем моря.

Население 
По данным переписи 1985 года численность населения города составляла 16 073 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший  расположен в городе Фритаун.

Примечания 

Города Сьерра-Леоне